Теорема Стоуна — название математических результатов, принадлежащих американскому математику Маршаллу Стоуну.
 Теорема Стоуна об аппроксимации — обобщение, данное Стоуном для теоремы Вейерштрасса о равномерном приближении многочленами функций, непрерывных на отрезке.
 Теорема Стоуна о группах унитарных операторов в гильбертовом пространстве — результат функционального анализа о стандартном представлении сильно непрерывных однопараметрических групп унитарных операторов, имеющий важные приложения в квантовой механике.
 Теорема Стоуна о представлении булевых алгебр — утверждение об изоморфности всякой булевой алгебры некоторому полю множеств.